Italo Dragosei (1915-1973) – giornalista, scrittore e critico cinematografico italiano
 Francesco Dragosei (1942-2006) – scrittore, disegnatore e critico letterario italiano
 Fabrizio Dragosei (1950) – giornalista italiano